Kalijaga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalijaga, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 
 Kelurahan Kalijaga, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar